Isabel de Sajonia (Castillo de Wolkenstein, 18 de octubre de 1552 - Heidelberg, 2 de abril de 1590) fue una princesa sajona de la Casa de Wettin por nacimiento y por matrimonio condesa palatina de Simmern.

Vida 
Isabel fue la tercera hija del elector Augusto de Sajonia (1526-1586) de su matrimonio con Ana de Dinamarca (1532-1585), hija del rey Cristián III de Dinamarca.

Se casó el 4 de junio de 1570 en Heidelberg durante la dieta de Espira con Juan Casimiro del Palatinado-Simmern (1543-1592). Augusto se oponía a las políticas de Juan Casimiro, que era un calvinista y estaba en buenos términos con Francia. Con este matrimonio, Augusto esperaba convencer a su yerno de convertirse al luteranismo. Sin embargo, no tuvo éxito. Los católicos en Alemania consideraron al matrimonio como una provocación contra la dinastía Habsburgo y un intento de formar un frente protestante.

El calvinista Juan Casimiro intentó romper la oposición religiosa de su esposa luterana. En octubre de 1585, Isabel fue arrestada y acusada de adulterio, así como también de planear el asesinato de su marido. Incluso su hermano, Cristián I de Sajonia, estaba convencido de su culpabilidad.  Isabel se convirtió al calvinismo mientras estaba cautiva, y murió poco después, el 2 de abril de 1590 a los 37 años.

Hijos 
De su matrimonio con John Casimir, Isabel tuvo seis hijos:

 Hijo de nombre desconocido (1573)
 María (1576-1577)
 Isabel (1578-1580)
 Dorotea (1581-1631): desposó en 1595 a Juan Jorge I de Anhalt-Dessau (1598-1618)
 Hija de nombre desconocido (1584)
 Hija de nombre desconocido (1585)

Ancestros

Descendientes reales 

 Los monarcas actuales Isabel II del Reino Unido, Carlos XVI Gustavo de Suecia, Felipe VI de España, Harald V de Noruega, Guillermo Alejandro de los Países Bajos, Margarita II de Dinamarca, Alberto II de Bélgica y Enrique de Luxemburgo son descendientes de Isabel por línea directa.

Referencias 

 
 
 Karl von Weber: Archiv für dado sächsische Geschichte, p. 215
 Bayerische Akademie der Wissenschaften: Dado letzten Jahre der Pfalzgräfin Elisabeth, Proceedings del III Cl., 1873, 1879
 

Fallecidos en 1590
Nacidos en 1552
Casa del Palatinado-Simmern
Casa de Wettin
Princesas de Sajonia
Princesas de Alemania del siglo XVI
Condesas consortes